Ma'ariv (hebräisch: מעריב „am Abend“) steht für:

 Maariw (Judentum), das Abendgebet im Judentum
 Maariw (Zeitung), eine Tageszeitung in Israel